Тра́кман () — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Тракман, Гуго Густавович (1900—после 1940) — военинженер 3 ранга, помощник начальника моботдела Управления Восточно-Сибирской железной дороги.
 Тракман, Карл Густавович (1887—1938) — эстонский советский военный деятель, интендант 1 ранга (1936).
 Тракман, Максим Густавович (1890—1937) — эстонский большевик, сподвижник Р. И. Эйхе, заведующий Западно-Сибирским крайздравотделом.